John Glen - brytyjski reżyser i montażysta filmowy
 John Glen - brytyjski polityk